Paatz ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Paatz (1900–1991), deutsche Kunsthistorikerin
 Herbert Paatz (1899–1944), deutscher Journalist und Kinderbuchautor
 Martin Paatz (1882–1962), deutscher Maler und Hochschullehrer
 Walter Paatz (1902–1978), deutscher Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Patz
 Baatz